Борго́й () — улус (село) в Джидинском районе Бурятии. Образует сельское поселение «Боргойское».

География 
Улус Боргой расположен в северо-восточной части Боргойской впадины на автотрассе Р440 Гусиноозёрск — Закаменск, в 200 км от города Улан-Удэ, в 40 км от райцентра — села Петропавловка.

Климат 
Климат — резко континентальный. Средняя температура летом + 21,5°С, зимой — 30°С., а среднегодовая температура −1,6°С. Годовая сумма осадков не превышает 200 мм в год.

Население

История 
В 1898 году открылось Боргойское одноклассное казачье училище.

Инфраструктура 
В улусе имеется сельская администрация, фельдшерский пункт, дом культуры и сельская библиотека, детский сад. Боргойская средняя школа — одна из старейших в районе, образована в 1920 году. В Боргое работает ТОС «Борьёо».

Экономика 
В советские годы село славилось своей животноводческой продукцией, особенно бараниной. В наши дни эти направления остаются главными в экономике села, имеется несколько фермерских хозяйств.

Достопримечательности 

 В окрестностях Боргоя есть священные места — Бурин-хан, обоо Бальчин-Бумбраа, Гунтын обоо, Хил-Заха бавай, Эмгей эжы.
 Статуя Будды Шакьямуни — на въезде в Джидинский район.
 Ландшафтная скульптура «Пять ланей» — на отвороте в Инзагатуй.

Интересные факты 
 Боргойская баранина славится на весь мир. Она подавалась к царскому столу. Боргойская баранина присутствовала в меню торжественного обеда по случаю коронации Николая II.

Объекты культурного наследия 
 Могильник Каменный ключ (палеометалл). В 7 км западнее Боргоя, 3 км северо-западнее с. Белоозёрск у развилки дорог на Петропавловку и ст. Джида.
 Стоянка Каменный ключ (палеолит), там же.
 Могильник Боргой Сельгир (Большой Сельгир-I) (II—I тыс. до н. э.). В 11 км южнее Боргоя, 8 км к юго-востоку от с. Белоозёрск, в 2 км южнее трассы Петропавловка — Джида, в 200 м севернее ОТФ.

Известные люди 
 Чойбонов, Матвей Рабданович, буддистский лама, настоятель Гэгэтуйского дацана, эмчи-лама (врач тибетской медицины).

Примечания

Литература 
 Кроль М. А. Очерк экономического быта инородцев Селенгинского округа // Протокол общего обыкновенного собрания Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Приамурского Отдела Императорского Русского Географического Общества № 3, 13 марта 1896 года.

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район» 

Населённые пункты Джидинского района